De Russische voetbalclub FK Zenit Sint-Petersburg speelt sinds 1981 (tot 1991 als FK Zenit Leningrad) wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Zenit Sint-Petersburg

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten:  251.0'''

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Rusland
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Zenit Sint-Petersburg
FK Zenit Sint-Petersburg